Саи́дский (верхнеегипетский) диалект арабского языка, саи́ди (саидск. , ;  ) — одна из двух основных разновидностей арабского языка в Египте, распространённая на юге страны, на которой говорят около трети всех египтян.

Название диалекта происходит от арабского названия Верхнего Египта — Саид Миср (, Saʿīd Miṣr). Саидский диалект распространён в Центральном и Верхнем Египте (до Луксора). На нём говорят 29 % населения Египта, по данным на 2006 год, число носителей составляло 19 млн человек.

Известны четыре разновидности верхнеегипетского диалекта:
 диалекты между Асьютом и Наг-Хаммади;
 диалекты между Наг-Хаммади и Кеной;
 диалекты между Кеной и Луксором;
 диалекты между Луксором и Исной

Примечания 

Диалекты арабского языка
Языки Египта